Австрия на летних Олимпийских играх 1992 была представлена 102-я спортсменами в 17-и видах спорта. На играх было завоевано 2 медали. Обе серебряного достоинства.

Серебро

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-D.
 Мужчины

Бадминтон 

Спортсменов — 2

Мужчины

Борьба 

Спортсменов — 2
Греко-Римская борьба
Соревнования в каждом весе проводились в двух группах по круговой системе. Борец проигравший два боя выбывал из дальнейших соревнований.

До 74 кг
Раунд 1)  —  — 11 : 3
Раунд 2)  —  — 4 : 1
Раунд 3)  —  — 1 : 5
Раунд 4)  —  — 5 : 2
Раунд 5)  —  — 0 : 5
3 место в группе A
Матч за 5-6 место)  —  — 0 : 12
До 90 кг
Раунд 1)  —  — 5 : 0
Раунд 2)  —  — 3 : 4
Раунд 3)  —  — 1 : 4
5 место в группе B
Матч за 9-10 место)  —  — + : -

Велоспорт

Шоссе 
Всего спортсменов — 3
Мужчины

Гонки на треке 
Спортсменов — 2

Гандбол 

Спортсменов — 14
Женская сборная 
Состав: Славица Джукич, Станка Бозович, Керстин Йонсон, Ядранка Йез, Эдит Матей, Яша Мердан-Колар, Ирис Морхаммер, Николь Пейссль, Карин Прокоп, Марианна Рац, Наталья Руначенко (вратарь), Барбра Штрасс, Лилиана Топеа, Тереза Журовски

Групповой этап:

Матч за 5-6 место:

Гребля на байдарках и каноэ

Байдарки и Каноэ 
Спортсменов — 1
Женщины

Слалом 
 Спортсменов — 3

Мужчины

Дзюдо 

Спортсменов — 6
Мужчины

Женщины

Конный спорт 

Спортсменов — 5

Курсивом выделен худший результат, который отбрасывается при подсчёте общей суммы, в скобках — место по итогам раунда

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 16

мужчины

женщины

Настольный теннис 

Спортсменов — 2
Мужчины
Одиночный разряд

Парный разряд

Парусный спорт 

Спортсменов — 13

Плавание 

Спортсменов — 2

Мужчины

Женщины

Прыжки в воду 

Спортсменов — 2
Мужчины

Синхронное плавание 

Спортсменок — 2

Стрельба 

Спортсменов — 5
Мужчины

Женщины

Теннис 

Спортсменов — 5
Мужчины:

Женщины:

Фехтование 

Спортсменов — 5
Мужчины
Индивидуальная рапира
Групповой этап (группа 3)

 -  1:5
 -  1:5
 -  5:4
 -  5:0
 -  5:2
 -  5:2

Групповой этап (группа 6)

 -  4:5
 -  5:4
 -  5:3
 -  4:5
 -  3:5

Групповой этап (группа 8)

 -  5:3
 -  5:1
 -  5:2
 -  4:5
 -  5:2

Первый раунд
 (34) -  (29) 5:2, 1:5, 6:4

1/32 финала
 (34) -  (4) 1:5, 3:5
 (18) -  (15) 6:5, 3:5, 6:4 
 (11) -  (22) 1:5, 5:1, 5:3

1/16 финала
 (18) -  (31) 5:2, 4:6, 3:5 
 (11) -  (6) 5:3, 2:5, 5:3

1/8 финала
 (11) -  (14) 5:6, 5:1, 5:2

Матч за 33-64 место
 (34) -  (13) 2:5, 3:5

утешительный раунд
  -  5:1, 6:4 
  -  6:4, 6:5 
  -  (4) 1:5, 3:5

1/4 финала
 (11) -  (4) 3:5, 3:5

Ссылки 
 Сборная Австрии  на сайте sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1992 года
1992